MIDI, codi utilitzat en informàtica musical que permet la comunicació entre els diversos equips musicals electrònics
 Migdia-Pirineus (en francès Midi-Pyrénées), regió administrativa de la República Francesa 
 Canal del Migdia, en francès Canal du Midi és un canal francès que uneix el riu Garona amb el mar Mediterrani 
 Midi Olympique, diari esportiu francès especialitzat en rugbi 
 Jin Midi (134–86 aC), oficial administratiu de la Dinastia Han Occidental xinesa de l'ètnia Xiongnu.
 Gran Premi del Midi Libre, cursa ciclista per etapes francesa que es va disputar entre el 1949 i el 2002